Кара Караєв — азербайджанський композитор, батько Фараджа Караєва
 Фарадж Караєв — азербайджанський композитор, син Кара Караєва
Караєв Юрій Хаджимуратович — міністр внутрішніх справ Білорусі у 2019—2020 рр.

Азербайджанські прізвища